Gibbs – wieś w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie Adair.
 Gibbs (ang. Gibbs Township) – gmina w USA, w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Gibbs, właściwie Mateusz Przybylski (ur. 1995) – polski producent muzyczny

 Ludzie noszący nazwisko Gibbs
 Cecil Armstrong Gibbs (1889–1960) – brytyjski kompozytor
 Cory Gibbs (ur. 1980) – amerykański piłkarz
 Daniel Gibbs (ur. 1968) – polityk, tymczasowy Prezydent Rady Terytorialnej Saint-Martin
 Freddie Gibbs – amerykański raper
 Georgia Gibbs (1919–2006) – amerykańska piosenkarka
 Joe Gibbs (1943–2008) – jamajski producent reggae
 Joseph Gibbs (1699–1788) – brytyjski kompozytor
 Josiah Willard Gibbs (1839–1903) – amerykański fizyk teoretyk
 Kieran Gibbs (ur. 1989) – angielski piłkarz
 Nicole Gibbs (ur. 1993) – amerykańska tenisistka
 Philip Gibbs (1877–1962) – angielski dziennikarz i pisarz
 Timothy Gibbs (ur. 1967) – amerykański aktor, producent filmowy, scenarzysta i reżyser
 Joshamee Gibbs – postać fikcyjna, bohater serii filmów Piraci z Karaibów

 Pojazdy
 Gibbs Aquada – amfibia produkowana przez firmę Gibbs Technologies.